HE-profilen, även kallad europeisk bredflänsprofil, är en varmvalsad stålprofil specificerad i Euronorm 53, som ser ut som ett H, jrf. I-balk. De tidigare i Sverige och Europa använda bredflänsprofilerna var så kallade differdingerbalkar som då fanns i varianter så som DIP, DIPEX och DIMEL.

Vid valsning av HEB och HEM används samma utrustning som vid valsning av HEA, men valsningen avbryts på ett tidigare stadium varigenom grövre liv och flänsar erhålles. Detta påverkar även flänsbredd och balkhöjd varför balkhöjden i mm stämmer överens med profilnumret endast för HEB (normalserien).

Europeiska H-profiler

HEA
Europeisk bredflänsprofil A, kallas IPBl i DIN 1025-3.
HEA är tillsammans med IPE den I-balk som vanligen används.

HEAA
Europeisk bredflänsprofil AA, kallas IPBll i DIN 1025.

HEB
Europeisk bredflänsprofil B, kallas IPB i DIN 1025-2.

HEM
Europeisk bredflänsprofil M, kallas IPBv i DIN 1025-4.

Se även
 Differdingerbalk
 Normalprofil

Källor
 Structural sections in accordance with European specifications
 Datablad
 Maryland Metrics: Technical Data Chart List of national European Steel Standards corresponding to EURONORM

Stålbyggnad